Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball se déroule à Bakou, Quba (Azerbaïdjan) et à Tbilissi (Géorgie) du  au .

Sites des compétitions 
Le tournoi se déroule en Azerbaïdjan et en Géorgie.

Équipes présentes

Compositions des équipes

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale

Classement final 
Les x premières équipes au classement sont qualifiées d'office pour le Championnat d'Europe 2019.

Distinctions individuelles 
MVP :  Tijana Bošković
Meilleure marqueuse :  Laura Dijkema
Meilleure passeuse :  Laura Dijkema
Meilleure attaquante :  Brankica Mihajlović et  Anne Buijs
Meilleure serveuse :   Stefana Veljković Eda Erdem
Meilleure contreuse :  Lonneke Slöetjes
Meilleure réceptionneuse : 
Meilleure libéro :  Valeriya Korotenko

Références

Liens externes 
 Site officiel de la CEV

2017
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 2017
Volley-ball féminin 2017
Europe féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Volley-ball en Géorgie
Volley-ball en Azerbaïdjan
Sport en septembre 2017
Sport en octobre 2017